

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Maj 2017

Czerwiec 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017